Уэсли Лавон Персон (; родился 28 марта 1971, Брэнтли, Алабама) — американский профессиональный баскетболист. Младший брат Чака Персона, также выступавшего в НБА.

Карьера игрока 

Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился во Обернском университете, в 1994 году был выбран на драфте НБА под 23-м номером командой «Финикс Санз». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс», «Мемфис Гриззлис», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланта Хокс», «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Включался во 2-ю сборную новичков НБА (1995). Всего за карьеру в НБА сыграл 733 игры, в которых набрал 8192 очка (в среднем 11,2 за игру), сделал 2402 подбора, 1234 передачи, 579 перехватов и 230 блокшотов.

В 1991 году Персон стал в составе сборной США победителем чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Эдмонтоне. В 1993 году стал в составе сборной США победителем чемпионата мира по баскетболу среди молодёжных команд в Вальядолиде.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com  
 Статистика на сайте NBA.com  

Баскетболисты США
Игроки «Оберн Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Денвер Наггетс»